

Palmarès
Europei
Varsavia 2021: bronzo nei 59 kg.

Collegamenti esterni